Le  est la  du Challenge Yves du Manoir. Il met aux prises sept équipes invitées et la compétition est remportée par le Lyon OU.

Saison régulière 

L'attribution des points est la suivante : victoire = 2 points ; nul = 1 point ; défaite = 0 point.

|
|}

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 Challenge Yves du Manoir 1932/33, sur rugbyarchive.net

1932-1933
Rugby à XV en 1932
Rugby à XV en 1933
Sport en France en 1932
Sport en France en 1933